Kanasín (plaats), plaats in Mexico
 Kanasín (gemeente), gemeente in Mexico